Buk kan henvise til

 Buk (hilseform), en hilseform
 Buk (redskab), en konstruktion, der anvendes til at understøtte noget
 Buk (gymnastikredskab), et gymnastikredskab
 Buk, en han hos får, geder og råvildt
 Buk, kuskens sæde på en hestevogn
 Buk, er sovjetisk/russisk missilsystem, bl.a. Buk M1